Hemisfære kommer af græsk ἡμισφαίριον hēmisphaírion, der betyder "halvkugle". Ordet henviser som hovedregel til den ene halvdel af et kugleformet objekt, men kan have en række forskellige specifikke betydninger:

 En halvdel af Jorden (eller andet astronomisk legeme), inddelt horisontalt eller vertikalt i:
 Den nordlige hemisfære/halvkugle – den del af jorden, der ligger nord for ækvator
 Den sydlige hemisfære/halvkugle – den del af jorden, der ligger syd for ækvator
 Den østlige hemisfære/halvkugle – begreb der når det bruges ofte omfatter Europa, Afrika, Asien og Oceanien
 Den vestlige hemisfære/halvkugle – begreb der når det bruges ofte omfatter Amerika
 Hemisfære (geometri) – halvdel af en kugle eller andet kugleformet objekt
 Cerebrale hemisfærere – en del af menneskehjernen (storhjernen er opdelt i en højre og en venstre hemisfære / hjernehalvdel)